— просторечное название насекомых, портящих книги. Данная лексическая калька используется в нескольких языках.
 Книжный червь — ироничное или пренебрежительное именование библиофила либо заядлого читателя.
 «Книжный червь» — картина немецкого художника и поэта Карла Шпицвега, написанная в 1850 году.
 Книжный червь (премия) — ежегодная профессиональная гуманитарная и книгоиздательская премия, учрежденная в России в 2014 году.